Фабри — фамилия, употребимая во многих странах. Известные носители:
 Фабри, Адемар (?—1388) — женевский епископ.
 Фабри, Аннибале Пио (по прозванию Иль Болоньезе; 1696—1760) — итальянский композитор и оперный певец, один из самых известных теноров эпохи барокко.
 Фабри, Вильгельм (1560—1634) — немецкий и швейцарский хирург, основоположник научной хирургии. 
 Фабри, Григорий (1718—1774) — словацкий писатель.
 Фабри, Жан (?—1390) — историк, епископ Шартрский.
 Фабри, Жан Батист Жермен (1780—1821) — французский писатель.
 Фабри, Золтан (1917—1994) — венгерский режиссёр театра и кино, сценарист, актёр.
 Фабри, Курт Эрнестович (1923—1990) — зоопсихолог, исследователь происхождения и природы психики.
 Фабри, Морис Альбертович (не позднее 1885 — после 1933) — российский и советский художник, музейный работник.
 Фабри, Оноре (1606—1688) — французский математик, физик и богослов.
 Фабри, Родриго (род. 1976) — бразильский футболист.
 
 Фабри, Франческо Саверио (1761—1817) — итальянский архитектор.
 Фабри, Фридрих (1824—1891) — немецкий публицист, профессор богословия в Бонне.
 Фабри, Шарль (1867—1945) — французский физик.
 Фабри, Эмиль (1865—1966) — бельгийский художник-символист.
 Фабри, Эрнст Сигизмундович (1891—1966) — австрийский, советский журналист и писатель левых взглядов, отец Курта Фабри.

Составные фамилии 
 Фабри де Пейреск, Никола-Клод — французский астроном, антиквар и полимат.

Другое 
 Фабри — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороне Луны.

См. также 
 Болезнь Фабри — редкое генетически детерминированное заболевание.
  Фабрис